Divers personnages de l'époque médiévale sont connus sous le nom de Guillaume de Chartres. 

 Guillaume de Chartres, maître de l'Ordre du Temple, mort en 1219.
D'autres Guillaume de Chartres appartenant à la même famille apparaissent dans les documents entre les .
  famille de Chartres, seigneurs de Ver.

 Guillaume de Chartres, chapelain et biographe de saint Louis, mort avant 1282.